Le patronyme flamand Clijsters ou Clysters est un surnom de chanteur: du dialecte et moyen néerlandais : klijster, variante de lijster : grive.

Patronyme 
 Elke Clijsters (1985) est une joueuse de tennis belge.
 Kim Clijsters (1983) est une joueuse de tennis belge.
 Lei Clijsters (1956 - 2009) était un footballeur belge.
 Jos Clijsters (1950) est le président du comité de direction de Belfius Banque et Assurances.

Autre 
 (11947) Kimclijsters est un astéroïde.

Patronyme flamand